Алексе́й Ви́кторович Андре́ев:
 Андреев, Алексей Викторович (1957—2021) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Андреев, Алексей Викторович (род. 1972) — российский художник.